Бронисла́в Ада́мович Тарашке́вич (; ;  — ) — белорусский общественно-политический деятель левого и коммунистического толка, языковед, переводчик, публицист. Академик АН БССР (1928). Создатель первой грамматики белорусского языка. Расстрелян в 1938 году, реабилитирован посмертно.

Биография

Юность, учёба и начало научной карьеры 
Родился в Матюлишках () Виленского уезда (теперь Вильнюсский район Литвы) в крестьянской семье и единственный из детей получил образование. Учился в Виленской гимназии (1906—1911), которую окончил с серебряной медалью. В 1916 году окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Под руководством А. А. Шахматова и Е. Ф. Карского начал разрабатывать белорусскую грамматику. Был оставлен там при кафедре русского языка и литературы. Работал и как приват-доцент древнегреческого и латинского языков.

Начало общественно-политической деятельности 
В 1917 году — один из лидеров Белорусской социалистической громады. В 1918 году руководил культурно-просветительским отделом Петроградского отделения Белорусского национального комиссариата (Белнацком), участвовал в издании газеты «Дзянніца». В 1919 году — преподаватель белорусского и греческого языков в Минском педагогическом институте. В 1920 году — заведующий белорусского сектора департамента просвещения Срединной Литвы. После того как западнобелорусские земли оказались в составе Польши, Б. А. Тарашкевич стал членом Центрального белорусского избирательного комитета, с 1921 года — директор Виленской белорусской гимназии. В 1920-х годах Тарашкевич был также членом масонских лож «Томаш Зан» в Вильно и ложи «Правда» в Варшаве.

Парламентская и общественная деятельность в Западной Белоруссии в составе Польши 
В 1922 году Тарашкевич был избран послом (депутатом) польского сейма, в 1922—1924 годах являлся председателем Белорусского посольского клуба. В первый период своей парламентской работы придерживался полонофильской ориентации, хотя остро критиковал с сеймовой трибуны национальную и социальную политику польского правительства. В феврале 1924 года вместе с Радославом Островским и Александром Власовым принял участие в создании Белорусско-польского товарищества (БПК) в Вильно, за что был отстранён от председательства в Белорусском посольском клубе. После этого сблизился с левым крылом БПК. 24 июня 1925 года вместе с Семёном Рак-Михайловским, Павлом Волошиным и  вышел из состава БПК и основал посольский клуб Белорусской крестьянско-рабочей громады.

Стал председателем клуба, а после и созданной на его основе массовой политической партии.

Подпольная деятельность в Компартии Западной Белоруссии 
Тесно сблизился с лидерами Компартии Западной Белоруссии (КПЗБ) и в январе 1926 года был принят в её ряды. Тайно участвовал в III конференции КПЗБ (январь 1926 года). В январе 1927 года был арестован польскими властями и в мае 1928 года осуждён на 12 лет заключения. В мае 1930 года Тарашкевич был досрочно выпущен из тюрьмы. Активно участвовал в избирательной кампании Компартии в польский парламент, возглавлял прокоммунистический избирательный комитет Белорусского рабоче-крестьянского посольского клуба «Змаганьне» («Борьба»). Жил в Данциге (Гданьске). В феврале 1931 года вновь арестован польскими властями при попытке проехать через польскую территорию из Данцига в Берлин. В ноябре 1932 года был осуждён на 8 лет каторги.

В СССР 
С сентября 1933 года в результате обмена политзаключенными между Польшей и СССР на Ф. Олехновича, вернулся и жил в Москве. Работал заведующим отдела Польши и Прибалтики в Международном аграрном институте.

6 мая 1937 года арестован по вымышленному обвинению в организации «Белорусского национального центра». 5 января 1938 года приговорён к высшей мере наказания с отсрочкой приговора на 10 месяцев в г. Минск; 29 ноября 1938 года — расстрелян. Предположительное место захоронения —  спецобъект НКВД БелССР «Куропаты». Реабилитирован посмертно 26 января 1957 года.

Научная и литературная деятельность 

Публиковался в белорусской печати с 1914 года. В 1918 году, работая заведующим культурно-просветительного отдела Белнацкома, подготовил и издал в Вильно первый учебник белорусской грамматики для школьников «Беларуская граматыка для школаў» («Белорусская грамматика для школ»). В ней автор обобщил и закрепил письменные традиции, сложившиеся к тому времени в издании художественной, научно-популярной, публицистической литературы и в периодической печати; учел достояния тогдашней лингвистической науки (исследования А. А. Шахматова, Е. Ф. Карского) и опыт предшественников. Грамматика переиздавалась 6 раз, самое известное издание вышло в 1929 году.

Находясь в заключении, перевёл на белорусский язык «Илиаду» Гомера и «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича.

Произведения 

 Заходняя Беларусь — пляцдарм імпэрыялістычнай інтэрвэнцыі. — Менск : Беларуская акадэмія навук, Камісія па вывучэньні Заходняй Беларусі, 1931. — 20 с.
 Как живут крестьяне за границей. — Москва-Ленинград, 1935.
 Дифференциация крестьянства в Польше во время кризиса // Польская деревня во время кризиса. — Москва, 1935.
 Выбранае: крытыка, публіцыстыка, пераклады / Укладанне, уступ, каментарыі А. Ліса. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. — 319 с.

Память 

Именем Бронислава Тарашкевича названы улицы в городе Молодечно Минской области и в городском посёлке Радошковичи Молодечненского района. В 1969 году имя Тарашкевича стал носить лицей с белорусским языком обучения в польском городе Бельск-Подляски. В 2003 году именем Тарашкевича названа улица в жилом районе Большая Слепянка города Минска.

Примечания

Литература 
 Бергман, А. Слова пра Браніслава Тарашкевіча. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1996. — 192 с.
 Валахановіч, А.І., Міхнюк, У. М. Споведзь у надзеі застацца жывым. — Мінск: БелНДІДАС, 1999. — 197 с.
 Клейн, Б. Старонкі палымянага жыцця // Полымя. — 1963. — № 10. — С. 141—153.
 Ліс, А. С. Браніслаў Тарашкевіч. — Мінск : Навука і тэхніка, 1966. — 167 с.
 Ліс, А. Браніслаў Тарашкевіч : трагічны пошук свабоды // Назаўсёды разам: да 60-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР. — Мінск, 2001. — С. 47—53.
 Марціновіч, А. Быў. Ёсць. Будзе (100 гадоў з дня нараджэння Браніслава Тарашкевіча) // Літаратура і мастацтва. 1992. 7 лютага. — № 6. — С. 12.

Ссылки 
 [txt.knihi.com/taraskievic/ Бронислав Тарашкевич] в библиотеке «Беларуская Палічка» 
 Тарашкевич Бронислав Адамович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Биобиблиографический указатель в репозитории Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
Vytautas Žeimantas. Pirmąją baltarusių kalbos gramatiką Vilniuje išleido Bronislovas Taraškevičius // XXI amžius, 2020 10 30, Nr. 42. (На литовскoм языке)

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Революционеры Польши
Революционеры Белоруссии
Масоны Польши
Лингвисты Белоруссии
Члены Белорусской социалистической громады
Члены Белорусской крестьянско-рабочей громады
Члены Коммунистической партии Западной Белоруссии
Депутаты Сейма Польши
Белорусисты
Репрессированные в СССР
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Посмертно реабилитированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании